Carl Sparre kan syfta på:
Carl Eriksson Sparre (1595-1632), kammarråd
Carl Larsson Sparre (1627-1702), general och landshövding
Carl Sparre (1648-1716), kammarherre, friherre
Carl Vilhelm Sparre (1661-1709), general
Carl Gustaf Sparre (1688-1741), politiker
Carl Sparre (1723-1791), landshövding och politiker
Carl Georg Sparre (1790-1852), justitieråd och landshövding
Ulf Carl Sparre (1868-1928), amiral